«Севастопольські історії. Підводні таємниці Кримської війни» («Севастопольские истории. Подводные тайны Крымской войны») — документальний фільм, створений до 150-річчя закінчення Кримської війни.

Вперше була проведена детальна професійна відеозйомка вітрильника «Agnes Blaikie», який затонув навпроти Балаклави у 1855 році.

У фільмі використані фрагменти кінокартини Олександра Ханжонкова «Оборона Севастополя» (1911) і фотографії Роджера Фентона (Roger Fenton). 

Фільм відзначений нагородами фестивалів «Золотий Дельфін» (Москва) і «Срібна акула» (Київ).

Посилання 

 Фестиваль "Золотий Дельфін. Підсумки 2006 року

Фільми Росії 2005
Документальні фільми Росії
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Фільми про Крим
Фільми російською мовою